Cherrocrius é um gênero de coleóptero da tribo Anoplodermatini (Anoplodermatinae). Na qual compreende uma única espécie distribuída apenas na Argentina.

Espécie 
 Cherrocrius bruchi (Berg, 1898)

Anoplodermatini
Cherrocrius